est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cytosine
 3-méthylcytosine, numéro CAS 
 5-méthylcytosine, numéro CAS 
 N4-méthylcytosine, numéro CAS